Руското почетно консулство в Битоля () е дипломатическо представителство на Русия в град Битоля, Северна Македония.

История 
Мисията е създадена на 23 април (нов стил 6 май) 1861 година със сключване на конвенция между Руската и Османската империя. На 17 март същата година в Битоля пристига като временно управляващ, а след това пръв генерален консул в Битоля Михаил Хитрово.

Според Апостолос Вакалопулос отварянето на консулството е важно събитие, дало допълнителен тласък на българското национално дело в Македония.

Руското консулство съществува до 1915 година.

Сградата на консулството е архитектурна забележителност.

На 29 май 2002 година мисията отново отваря врати като почетно консулство на адрес „Широк сокак“ № 28.

Ръководители на мисията 
За периода на съществуването си от 54 година в консулството служат 12 руски императорски консули, вицеконсули и временно изпълняващи длъжността:

Дипломатически представители в Битоля

Бележки 

Консулства в Битоля
Битоля
Битоля